Albanosmilus (Албаносмилус — „албански нож”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле потпородице Barbourofelinae унутар изумрле породице Barbourofelidae, који је у периоду од средњег до касног Миоцена настањивао подручје Европе, Азије и Сјеверне Америке.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 француске општине Албан,
 и старогрчке ријечи смилус (стгрч. -{σμίλη}-), која значи нож или клин.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Albanosmilus.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Barbourofelinae

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Albanosmilus spp. - Carnivora

Barbourofelidae
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Северне Америке